Judith y Holofernes puede referirse a:
Judith con la cabeza de Holofernes o decapitando a Holofernes, una escena bíblica y tema artístico:
Judith y Holofernes, una de las "pinturas negras" de Francisco de Goya.
Judit y Holofernes, obra de Caravaggio.
Judith y Holofernes, escultura de Donatello.
Libro de Judit
Holofernes